
Termin -{GBL}- ima više značenja.

 Gama-butirolakton
 Gigabitni eternet